Billy McPhail (1928-2003) , joueur écossais de football ;
 Bob McPhail (1905-2000), joueur écossais de football ;
 John McPhail (1923-2000), joueur écossais de football ;
 Marnie McPhail (1966-), actrice américaine ;
 Stephen McPhail (1979-), joueur irlandais de football.